Orrholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Orrholmen, Raseborg, Nyland, 
 Orrholmen, Ingå, Nyland, 
 Orrholmen, del av Sandhamn, Helsingfors, Nyland,

Sverige 

 Orrholmen, Karlstad, Värmland,